Filippini ima više značenja:
 Filippini, Parma
 Filippini, Torino
 Filippini, Trento